Buffalo Grove (Illinois)
 Buffalo Grove (Comté d'Ogle)